Логанвил има више значења:
 Логанвил (Џорџија)
 Логанвил (Висконсин)
 Логанвил (Пенсилванија)